Ancken ist der Familienname folgender Personen:

 David von Ancken (1964–2021), US-amerikanischer Regisseur und Produzent
 Wichboldt von Ancken (~ 1574–1629), erster Bürgermeister von Glückstadt
 Wolfgang von Ancken (* 1946), deutscher Politiker und ehemaliger Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde